L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 12 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Jamie Murray et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, des Espagnols Roberto Bautista-Agut et Rafael Nadal, du Français Gaël Monfils, de l'Italien Fabio Fognini et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Guillermo García-López, Benoît Paire, Malek Jaziri, Márton Fucsovics, Jérémy Chardy et João Sousa.

Pendant le tournoi 
Comme depuis Roland-Garros, Bob et Mike Bryan ne jouent pas ensemble ce tournoi. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche, contractée à Madrid, et a déclaré forfait. Son frère prend part au tournoi au côté de Jack Sock. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que seize tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018. Bob Bryan a annoncé mettre un terme à sa saison début juillet après une opération chirurgicale.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Roger Federer. Il s'agit de son  sacre en Masters 1000, le  à Cincinnati et réalise ainsi le Golden Master (remporter tous les tournois de cette catégorie), devenant le premier joueur de l'histoire à signer cette performance.

En double, Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Tennis aux États-Unis en 2018
Cincinnati
Tennis en août 2018
Sport aux États-Unis en août 2018
Sport dans l'Ohio en 2018